Oceanía es un continente insular. Además, Oceanía (u Oceania) puede referirse a:

 Oceanía, estación del metro de la Ciudad de México.
 Oceania, canción de la cantante, músico y compositora islandesa Björk.
 Oceanía, estado ficticio de la novela 1984, de George Orwell.